Jacques Berthault, (1733-1799), général français de la révolution ;
 Jean-Louis Berthault dit Jean Louis (1907-1997), créateur de costumes français, principalement pour le cinéma ;
 Louis-Martin Berthault (v. 1771-1823), architecte, décorateur et paysagiste français ;
 Pierre-Gabriel Berthault (1737-1831), graveur français ;
 Joséphine Berthault, peintre française.

 Prix Claude-Berthault, un prix décerné par l'Institut de France.